Levalloistechniek, de kenmerkende steenbewerkingstechnologie van het midden-paleolithicum
 Levallois-Perret, een voorstad van Parijs
 Kanton Levallois-Perret-Nord